Униреа има више значења:

 Униреа (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Униреа (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Униреа (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Униреа (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Униреа (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Униреа (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Униреа (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Униреа (Алба), општина у округу Алба у Румунији
 Општина Униреа (Браила), општина у округу Браила у Румунији
 Општина Униреа (Долж), општина у округу Долж у Румунији
 Општина Униреа (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији